Meseritsch ist der deutsche Name folgender böhmischer Orte
České Meziříčí (Böhmisch Meseritsch), Gemeinde am Riesengebirge im Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien 
Velké Meziříčí (Groß Meseritsch), Stadt in der Böhmisch-Mährischen Höhe, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien 
Valašské Meziříčí (Walachisch Meseritsch), Stadt in der Mährischen Walachei, Okres Vsetín, Tschechien

Siehe auch:
 Meseritz